Petřiny (Praag) - wijk in Praag
 Petřiny (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk